Ypsilonia är ett släkte av svampar. Ypsilonia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ypsilonia